Лунный календарь — серия памятных монет Центрального банка Российской Федерации, посвящённых лунному календарю.

Лунный календарь — разновидность календаря, в основе которого лежит период смены фаз Луны, то есть синодический месяц.

Смена фаз Луны является одним из самых легко наблюдаемых небесных явлений. Не удивительно, что множество народов на ранней стадии своего развития пользовались лунным календарём. Однако, в период становления оседлого образа жизни лунный календарь переставал удовлетворять потребности населения, так как земледельческие работы привязаны к смене сезонов, то есть движению Солнца. Поэтому лунные календари, за редким исключением, неизбежно заменялись лунно-солнечными или солнечными календарями.

История выпуска 

Начало серии положила монета 2003 года, посвященная одному из символов Китайского лунного календаря — козлу. Ежегодно (с 2003 по 2015 годы) серия пополнялась тиражом монет, посвященных одному символу календаря, то есть по одному виду монет в год. Исключением стал выпуск монет к 2013 году — году змеи. В этом выпуске было отчеканено две монеты, аверсы монет идентичные, за исключением глаза змеи — который на одной из монет выполнен в виде вставки из камня.

Монеты относятся к памятным инвестиционным, все номиналом 3 рубля, содержат 31,1 грамма (одну тройскую унцию) серебра. Проба серебра со временем изменилась: монеты данной серии 2003 и 2004 годов отчеканены из серебра 900-й пробы, а монеты с 2005 по 2013 год отчеканены из серебра 925-й пробы.

На октябрь 2013 года в серии 13 монет (в том числе 2 варианта монеты 2012 года с изображением змеи). Последней была выпущена монета, посвящённая году Лошади.

О монетах

См. также 
 Список памятных монет России
 Структура каталожного номера монет России

Ссылки 
 Официальный сайт Банка России

Памятные монеты России